Gødstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Gødstrup (Snejbjerg Sogn) – en bebyggelse i Snejbjerg Sogn, Herning Kommune
 Gødstrup (Toksværd Sogn) – en bebyggelse i Toksværd Sogn, Næstved Kommune.